Stanowice puede hacer referencia a varias localidades de Polonia:

 en el voivodato de Baja Silesia:
 Stanowice, en el distrito de Góra;
 Stanowice, en el distrito de Oława;
 Stanowice, en el distrito de Świdnica;
 Stanowice, en el voivodato de Lubusz; o
 Stanowice, en el voivodato de Silesia.